Vidra (Alba) ;
 Vidra (Ilfov) ;
 Vidra (Vrancea) ;